Thalling heißen folgende geographische Objekte:

 Thalling (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Thalling (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thalling (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Thalling (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Thalling (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Thalling (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Thalling (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Thalling (Gemeinde Dorf), Ortschaft von Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Talling
 Thaling